Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 19 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1973
Newport
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en août 1973